Лорис Губиан (; 4 января 1989, Лион) — французский мототриалист, обладатель Кубка мира по триалу на электрических мотоциклах 2018 года, 5-кратный чемпион Франции по мототриалу, чемпион Европы по мототриалу 2009 года.

Спортивная карьера 

Лорис Губиан начал спортивную карьеру в возрасте 8 лет. Первым серьёзным выигранным им турниром стал Молодёжный кубок Европы 2003 года. В 2004—2006 году он трижды выигрывал Чемпионат Франции по мототриалу в младших категориях (Open и S1), а в 2009-м впервые выиграл его во «взрослом» зачёте; позже он повторил этот успех ещё четырежды — в 2010, 2011, 2013 и 2014 годах.

Карьера в двух основных зачётах Чемпионата мира у Губиана сложилась средне: он ни разу не поднимался на подиум ни в Чемпионате мире по мототриалу на открытом пространстве, ни в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях. Тем не менее, в 2018 году Лорис Губиан выиграл второй в истории Кубок мира по триалу на электрических мотоциклах, что позволило ему получить титул чемпиона мира по мототриалу во «взрослой» категории.

В 2019 году Губиан официально объявил об уходе из профессионального спорта.

Результаты выступлений в Кубке мира по мототриалу на электромотоциклах

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Результаты выступлений в Молодёжном чемпионате мира по мототриалу

Ссылки 
 Лорис Губиан в Instagram
 Лорис Губиан в Twitter

Примечания 

 Родившиеся 4 января
 Родившиеся в 1989 году
 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Франции
 Мототриалисты